Wesenberg kan syfta på:

Personer
Carl Wesenberg-Lund, dansk zoolog

Geografi

Estland 

 Rakvere, länshuvudort, Lääne-Viru län, tidigare Wesenberg

Tyskland 

 Wesenberg (Mecklenburg), kommun Mecklenburg-Vorpommern, 
 Wesenberg, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,